Светлого́рский райо́н:

 Светлогорский район (Гомельская область) — в Белоруссии.
 Светлогорский район (Калининградская область) — в России.